Аркино — название населённых пунктов в России:

 Аркино — село в Комаричском районе Брянской области.
 Аркино — железнодорожная станция в Комаричском районе Брянской области и населённый пункт при ней.
 Аркино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.